Канненгиссер — фамилия. Известные носители:
 Канненгиссер, Ганс
 Канненгиссер, Генрих Эдуард
 Каннегиссер, Карл Людвиг

См. также 
 Каннегисер, Леонид Иоакимович
 Каннегитер, Хендрик